Милош — славянские имя и фамилия.

Носители имени 

 Милош Обилич — легендарный воин-участник битвы на Косовом поле, персонаж сербского эпоса.
 Милош Обренович — князь Сербии в 1817—1839 и 1858—1860 гг.

Носители фамилии 
 Милош, Жилберто (род. 1963) — бразильский шахматист; гроссмейстер (1988).
 Милош, Любо (1919—1948) — хорватский военный, усташ, комендант концлагеря Ясеновац, виновный в ряде военных преступлений Второй мировой войны.
 Милош, Ненад (род. 1955) — югославский пловец.
 Милош, Оскар (1877—1939) — французский поэт и литовский дипломат.
 Милош, Предраг (род. 1955) — югославский пловец.
 Милош, Чеслав (1911—2004) — польский поэт и переводчик, эссеист.

См. также 
 
 Милоши, Хюсни